Турнір проводився вперше.

Титул виграла пара Дарія Юрак та Марія Хосе Мартінес Санчес, здолавщи в фіналі пару Маргатита Гаспарян/Моніка Нікулеску, 7–5, 2–6, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 

 Основна сітка 

Bronx Open — Doubles
2019 Doubles
2019 в американському спорті